Сэмюэль (Сэм) Перкинс (; 14 июня 1961, Бруклин, Нью-Йорк) — бывший американский баскетболист, играл на позициях центрового и тяжёлого форварда. Был выбран на драфте НБА 1984 года под общим 4-м номером командой «Даллас Маверикс». Также выступал за команды «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сиэтл Суперсоникс» и «Индиана Пэйсерс», в котором и завершил карьеру игрока.

Достижения 
 Чемпион NCAA в составе университета Северной Каролины.
 Включён в число 50-и лучших баскетболистов Атлантической конференции от Северной Каролины (2002)
 Вице-капитан сборной США на Олимпийских играх 1984 года.
 Первая сборная новичков НБА (1985)
 Принял участие в 164 матчах плей-офф за карьеру, его статистические показатели на этой стадии составляли 11,3 очка и 5,7 подбора за матч.
 12 декабря 1986 года впервые в истории «Даллас Маверикс» в матче против «Хьюстон Рокетс» набрал статистические показатели 30-20 (31 очко и 20 подборов). Вторым 21 февраля 2002 года стал Дирк Новицки с результатом 33 очка и 23 подбора.
 12 апреля 1990 года в игре против «Голден Стэйт Уорриорз» набрал рекордные в карьере 45 очков.
 Три раза играл в финалах НБА. Дважды играл против «Чикаго Буллз»: в 1991 году с «Лос-Анджелес Лейкерс», в 1996 году с «Сиэтл Суперсоникс». Ещё раз выходил в финал в 2000 году с «Индианой Пэйсерс».
 Ему принадлежит рекорд НБА по количеству трёхочковых: 8 из 8 в матче «Сиэтл Суперсоникс» против «Торонто Рэпторс», который состоялся 15 января 1997 года.
 Принимал участие в конкурсе трёхочковых бросков во время во время Матча всех звёзд 1997 года в Кливленде. 
 14 декабря 1997 года в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Клипперс» набрал 21 очко со 100% попаданий с игры (5 из 5 с игры, 4 из 4 трёхочковых, 7 из 7 штрафных).

Статистика

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Ссылки 

 Архив на сайте NBA.com
 Статистика игрока на сайте Basketball-Reference.com
 Профиль Сэма Перкинса на сайте NBA.com

Выпускники Средней школы Сэмюэля Дж. Тилдена
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу